Nils Ekman, švedski hokejist, * 11. marec 1976, Stockholm, Švedska.

Ekman je v švedski ligi igral za kluba Hammarby IF in Djurgårdens IF. Leta 1994 je bil kot 107. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames. V ligi NHL, kjer je igral za klube Tampa Bay Lightning, San Jose Sharks in Pittsburgh Penguins, je skupno odigral 264 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 60 golov in 91 podaj, ter 28 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj. Ob tem je igral še za klube Espoo Blues v finski ligi, Atlant Mitišči v ruski ligi in SKA St. Petersburg v ligi KHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2008, kjer je bil z reprezentanco četrti, sam pa je dosegel šest podaj na devetih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 18
| 7
| 2
| 9
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 32
| 10
| 8
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 10
| 5
| 9
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 26
| 9
| 7
| 16
|
| 53
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 24
| 19
| 43
| +3
| 60
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| -1
| 4
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 97/98
|
| 43
| 14
| 14
| 28
| +6
| 86
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| -1
| 27
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 98/99
|
| 52
| 20
| 14
| 34
| +3
| 96
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 28
| 2
| 2
| 4
| -8
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 99/00
|
| 27
| 11
| 12
| 23
| 0
| 26
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 99/00
|
| 10
| 7
| 2
| 9
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 00/01
|
| 43
| 9
| 11
| 20
| -15
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 00/01
|
| 33
| 22
| 14
| 36
| +3
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 38
| 16
| 15
| 31
| +13
| 57
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 32
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 02/03
|
| 57
| 30
| 36
| 66
| +6
| 73
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 22
| 33
| 55
| +30
| 34
|
| 16
| 0
| 3
| 3
| -2
| 8
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 44
| 18
| 27
| 45
| +2
| 106
|
| 12
| 4
| 5
| 9
| -3
| 20
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 05/06
|
| 77
| 21
| 36
| 57
| +20
| 54
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -2
| 8
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 06/07
|
| 34
| 6
| 9
| 15
| -14
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlant Mitišči
| Ruska liga
| 07/08
|
| 57
| 22
| 21
| 43
| +25
| 87
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 0
| 6
| 6
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 08/09
|
| 46
| 12
| 20
| 32
| +9
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 09/10
|
| 37
| 9
| 21
| 30
|
| 36
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 20
| 4
| 5
| 9
| 
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 897
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 351
| bgcolor="#7FFF00" | 660
| bgcolor="#7FFF00" | +83
| bgcolor="#7FFF00" | 1076
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 117
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Atlant Mitišči
Hokejisti SKA St. Petersburg